Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1997 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по жовтень 1997 року.

Команди-учасниці  

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1997 взяли участь 8 команд:

Фінальна таблиця 

|}

Результати матчів

Найбільша перемога чемпіонату області 
 «СКА» (м. Старокостянтинів)-«Збруч» (м. Волочиськ) 7:2
 «Адвіс» (м. Хмельницький)-«СДЮШОР» (м Шепетівка) 5:0

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). апрель-октябрь 1997 г. — Хмельницький, 1997. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
1997 у футболі
1997 в українському спорті